Osoby o tym nazwisku:
 Constanze Siering – niemiecka wioślarka
 Lauri Siering – amerykańska pływaczka, olimpijka